– to podgatunek Visual kei związany ze stylem Kote kei i Oshare kei. Jak sama nazwa wskazuje, Koteosa kei jest mieszanką tych dwóch stylów, która miała swój szczyt w połowie i pod koniec lat 2000. Czasami nazywany „czarną wersją” Oshare kei, tworzy swego rodzaju połączenie pomiędzy kreatywnym wyglądem, używaniem różnych akcesoriów, radosną i kolorową estetyką z mroczniejszymi cechami (głównie) Kote kei. Niemniej jednak moda jest zazwyczaj nieco bardziej „stonowana”, w porównaniu do Oshare kei czy Kote kei. Jeśli chodzi o brzmienie zespołów, to jest ono po prostu gdzieś pomiędzy mrokiem Kote kei a popowym brzmieniem Oshare kei. Przykładem może być zespół The GazettE czy Vidoll.

Zespoły, które dobrze pasują do tego podgatunku to LM.C i Lolita23q. Wpływy Koteosa kei widać było też w ostatnich latach w wykonaniu takich zespołów jak An Cafe, SuG, Sick2 oraz oczywiście wymienionych wcześniej. Jednak trudno jest odróżnić od siebie zespoły tych trzech podgatunków (Kote kei, Oshare kei i Koteosa kei), ponieważ stopień makijażu różni się w zależności od osoby.

Przypisy 

Muzyka w Japonii
Gatunki muzyczne
Kontrkultury
Społeczeństwo w Japonii